Motorola Moto G – smartphone del 2013
 Motorola Moto G – smartphone del 2014
 Motorola Moto G – smartphone del 2015
 Moto G4 – smartphone del 2016
 Moto G5 – smartphone del 2017